Ornatispora är ett släkte av svampar. Ornatispora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ornatispora